Franciaország
Saint-Éloi, település Ain megyében
Saint-Éloi, település Creuse megyében
Saint-Éloi, település Nièvre megyében

 Kanada
Saint-Éloi, község Québec tartományban